Tappfläckat backfly (Parastichtis ypsillon) är en fjärilsart som först beskrevs av Denis och Ignaz Schiffermüller 1775.  Tappfläckat backfly ingår i släktet Parastichtis, och familjen nattflyn. Arten är reproducerande i Sverige.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn